Тру-о-Сёрф (), также известный как вулкан Мурра () — потухший вулкан, расположенный в центральной части острова Маврикий на территории города Кьюрпайп.

Кратер вулкана имеет чёткую коническую форму, его диаметр равен , глубина — . Он был сформирован около 2 миллионов лет назад, во время второго этапа вулканической активности, в результате которой был образован остров. На дне кратера расположено озеро Гран-Бассен, к которому приходят местные семьи маврикийцев-индусов, приносящих дары богине Ганге.

На вершине вулкана организована большая смотровая площадка, с которой открывается панорамный вид на Кьюрпайп, а также довольно большая парковка. Ввиду своей доступности это место является одной из главных туристических достопримечательностей страны.

Примечания 

Горы Маврикия